Annie Vivanti, all'anagrafe Anna Emilia Vivanti (1866-1942) – scrittrice e poetessa italiana
 Anselmo Vivanti (1827-1890) – patriota italiano
 Corrado Vivanti (1928-2012) – storico, scrittore e docente italiano
 Ferruccio Vivanti (1851-1906) – imprenditore italiano naturalizzato statunitense
 Giulio Vivanti (1859-1949) – matematico italiano
 Ildebrando Vivanti (1926-1944) – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare